Фридрихсталь () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ. Население составляет 5 070 человек (на 31 декабря 2010 года). 

Находится на правом берегу Рейна, в северном направлении от г. Карлсруэ. Образован 1 января 1975 года вместе с 3 соседними населенными пунктами Бланкенлохом (Blankenloch), Шпёком (Spöck) и Штаффортом (Staffort), которые с 1 января 1998 года составляют большой районный центр Штутензее (Stutensee). Через Фридрихсталь протекает река Хеглах (Heglach).

История 

Поселение было основано религиозными беженцами (гугенотами), бежавшими вследствие эдикта Фонтенбло из Северной Франции, а также из Бельгии и Швейцарии. Город существует с 1699 года на очищеных площадях посреди Хардтвальдского (Hardtwald) леса с помощью части сообщества Шпёк.
На новую родину были завезены семена табака и растущий опыт культивации табака был основой скромного благосостояния деревни и близлежащих общин Хардта. Сорт табака «Friedrichstaler» возделывался вплоть до 1950-х годов.

Часть бывшей табачной фабрики в настоящее время используется в качестве студии художников и выставочных площадей. Другая часть фабрики была капитально отремонтирована и превращена в жилые площади.

Своё название Фридрихсталь (долина Фридриха) получил по имени маркграфа Фридриха Магнуса фон Баден-Дурлаха, который разрешил переселение и предоставил землю для посёлка. Год спустя, 18 июля 1700 года, Фридрихсталь был независимым муниципалитетом.

С 1982 года существует партнёрское сотрудничество с французским городом Сен-Рикье () в Пикардии, той местности, из которой убежали когда-то в своё время основателели Фридрихсталя.

Достопримечательности 
 Католическая церковь св. Елизаветы (St. Elisabeth Kirche) (1958)
 Музей гугенотов (краеведческий)
 Евангелическая церковь (Evangelische Kirche Friedrichstal)
 Парк отдыха (зоосад)

Инфраструктура 
Через населённый пункт проходят ветка региональных электричек сети Deutsche Bahn и северная ветка трамвая Карлсруэ — маршрут S2.

В километре от города находится Институт ядерных отходов ().

Ссылки 
 Фридрихсталь на сайте Stadtwiki

Примечания 

Штутензее
Города Баден-Вюртемберга
Города на Рейне